Plusieurs églises sont nommées église Saint-Piat en l'honneur de saint Piat :

Église Saint-Piat de Tournai

Église Saint-Piat de Saint-Piat, commune d'Eure-et-Loir ;
 Église Saint-Piat de Seclin, commune du Nord.

Eglise Saint-Piat